Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Valandil – książę Andúnië
 Valandil – król Arnoru